Кастория () — ном Греции, в регионе Западная Македония, со столицей в одноименном городе — Кастория.
Население 53 483 жителей по состоянию на 2001 год.
На территории нома находится озеро Орестиада.

см. также 
Раптис, Павлос